Mergui – dawna nazwa miasta Myeik
 Mergui – archipelag w Mjanmie